Acanthocephala pueda aplicar a:

 Acanthocephala, un filo de gusanos parásitos
 Acanthocephala un género de insectos hemípteros de la familia Coreidae